Unela är ett släkte av snäckor. Unela ingår i familjen Microhedylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Unela